Панин, Виктор: Панин, Виктор Александрович (1945—2011) — конструктор российских РЛС.
 
 Панин, Виктор Никитич (1801—1874) — граф, русский государственный деятель, сын Никиты Петровича Панина.